Евгений Вячеславович Антипов (род. 5 февраля 1994 года, Скопин, Рязанская область, Российская Федерация) —  российский программист, создатель Telegram-бота «Глаз Бога».

Биография

Рождение, ранние годы 
Родился 5 февраля 1994 года в Рязанской области. Детство и школьные годы Антипова прошли на севере России, в микрорайоне Заречный (Скопин). Сдал ЕГЭ со второго раза. После школы поступил на факультет интеллектуальных технических систем в НИУ «Московский институт электронной техники» в Зеленограде. После третьего курса он бросает учёбу и уезжает в Португалию для помощи в разработке финансовой пирамиды «Redex».

Проблемы с законом 
6 апреля 2021 года был подвержен обыску в рамках расследования уголовного дела о запрещенном в России форуме DarkMoney. Антипов не имел статуса подозреваемого, обвиняемого или свидетеля по этому делу.

Интернет проекты

Компьютерные вирусы 
В начале своей карьеры предпринимал попытки по разработке компьютерных вирусов, связанных с ботнетами.

Пирамиды 
В 2013 году разработал скрипт «Baksik mlm», который позволял создавать финансовые пирамиды HYIP в интернете.

Скрипт имел огромный успех в связи с популярностью на тот момент финансовой пирамиды «МММ 2011». В 2016 году Евгений Антипов был приглашен в Португалию для работы в криптовалютной пирамиде «Redex», количество вкладчиков которой на момент закрытия превысило цифру в 3 000 000 человек. Через полгода у Антипова закончилась виза и он вернулся в Россию.

Глаз Бога 
В январе 2020 года Антипов создал платформу Глаз Бога.

Данный проект представляет комплексные решение по поиску информации, анализу больших данных. Аудитория Telegram бота на момент конца 2021 года превышает 30 000 000 человек.

Платформа оказалась вне закона, в связи с чем вызвала интерес регулирующих органов. Для преодоления законодательного барьера было создано и зарегистрировано в качестве оператора персональных данных юридическое лицо — ООО «ОНЛАЙН АДЭР».

Несмотря на заявления Антипова, в которых утверждается, что платформа не имеет собственной базы данных а собирает информацию «на ходу» из открытых источников, в качестве основного вида деятельности ООО «ОНЛАЙН АДЭР» указана «деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов». Кроме того, в июле 2021 сообщалось, что из базы данных бота были исключены работники силовых и правовых структур, а также всех органов власти, из чего следует что бот имеет собственную базу данных.

Мобиус 
7 сентября 2021 года Евгений Антипов запустил новый проект пробива пользователей. В отличие от «Глаза бога», рассчитанного в большей степени на запросы от физических лиц, «Мобиус» сосредоточится на предоставлении услуг бизнесу. Этот сервис ориентирован на руководителей компаний, отделы кадров, отделы закупок и корпоративные службы безопасности. Стоимость одной проверки контрагента в системе составляет от 1 до 3 рублей. Инвестиции в проект на этапе его запуска составили 5 миллионов рублей.

Примечания

Ссылки 

 

Программисты России